Brownfield est un hameau (hamlet) du comté de Paintearth N 18, situé dans la province canadienne d'Alberta;
Brownfield est une ville américaine, siège du comté de Terry, dans l’État du Texas.
Anna Brownfield est une réalisatrice de cinéma américaine.
Brownfield (Maine)

Homonymie